Seeshaupt steht für:

 die Gemeinde in Oberbayern, siehe Seeshaupt
 ein 1955 gebautes Ausflugsschiff auf den Starnberger See, siehe Seeshaupt (Schiff, 1955)
 ein 2012 gebautes Ausflugsschiff auf den Starnberger See, siehe Seeshaupt (Schiff, 2012)